Góry Kaskadowe (Cascades) – pasmo górskie w USA i Kanadzie
 Cascades – region w Burkinie Faso
 Cascades – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia